Монастирский вилайет, также Битольский вилайет (, , , ) — балканская провинция Османской империи, созданная в 1864 и просуществовавшая до Первой Балканской войны 1912 года, когда данная территория была разделена между Королевством Греция, Королевством Сербия и Княжеством Албания. Изначально в состав вилайета входили обширные территории Северной Албании, Центральной и Северной Македонии, а также Косова.. В результате административных реформ от Монастирского вилайета отделились новообразованные Шкодерский (1867) и Косовский (1877) вилайеты.

Примечания 

Османская Албания
Османская Греция
Османская Македония
Османская Сербия
Вилайеты Османской империи
История Косова